Кодорниз има више значења:

 Кодорниз (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Кодорниз (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику